Petrus Adrianus Bergsma (1743-1824), grietman van Dantumadeel
Petrus Adrianus Bergsma (1830-1915), burgemeester van Ooststellingwerf